Люнре () — коммуна на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Дьеп, центр одноименного кантона. Расположена в 18 км к юго-западу от Дьепа и в 14 км от автомагистрали N27.

Население (2018) — 2 190 человек.

Достопримечательности 
 Протестантский храм XVIII века; Люнре является одной из немногих в Нормандии коммун с большой долей населения, исповедующего протестантизм
 Церковь Святого Реми XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,7 %
 промышленность — 37,0 %
 строительство — 6,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,5 %
 государственные и муниципальные службы — 14,7 %

Уровень безработицы (2017) — 11,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 990 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Люнре с 2020 года занимает Ги Ожер (Guy Auger). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 65,30 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года